Петр Леса Касанда (, Родезия) — дипломат, бывший посол Замбии.

Биография 
 С 26 августа 1976 года по 22 мая 1979 года он был послом в Москве.
 28 марта 1978 года он был аккредитован в качестве посла в Восточном Берлине.
 С 1979 по 1986 год он был постоянным секретарём Министерства иностранных дел в Лусаке.
 С 1986 по 1987 год он был послом Замбии в Германии.
 С 1987 по 1989 год он был послом Замбии во Франции.
 С 29 августа 1989 года по 14 ноября 1994 года он Посол Замбии в Китае.
 C  по  года — Постоянный представитель Замбии при Организации Объединенных Наций.

Примечания 

Родившиеся в Родезии

Послы Замбии в России
Послы Замбии во Франции
Послы Замбии в КНР
Постоянные представители Замбии при ООН